Khmer (taal), taal die in het hedendaagse Cambodja wordt gesproken
Khmer schrift, het bijbehorende abugida schrift
 Khmer (volk), bevolking in het hedendaagse Cambodja en delen van zuidelijk Vietnam en Noordoost-Thailand. 
 Khmer-rijk, aanduiding die voor het oude rijk wordt gebruikt dat lag rondom Tonlé Sapmeer en grote delen van Zuidoost-Azië overheerste.
 Rode Khmer, een groepering die een communistische opstand begon in de jaren zestig.
 Khmer Krom, de benaming voor de inwoners van sommige gebieden in zuidelijk Vietnam.